Molde HK er en norsk håndboldklub, hjemmehørende i Molde, Norge. Klubben spiller pt. 2019 i den norske liga.

Danske Helle Thomsen, er træner i klubben siden 2018.

Spillertruppen 2018/19 

Målvogtere
 12  Tonje Haug Lerstad
 16  Ine Stangvik
Wingers
RW
 8  Vilde Nerås
 17  Mille Hundahl
 18  Nataša Janković 
LW
 7  Dayane Rocha
 24  Martine Smeets
Stregspillere
 11  Sherin Obaidli
 23  Kristin Halvorsen

Back players
LB
 4  Mariane Fernandes
 6  Benedicte Holsen
 9  Mona Obaidli 
 27  Lynn Molenaar               
CB
 10  Anniken Obaidli
 22  Ragnhild Valle Dahl
 28  Sarah Paulsen
RB
 5  Tara Gundersen Heimen
 14  Anouk van de Wiel

Transfers 2019-20 

Joining
  Hege Løken (RW) (fra  Larvik HK)
  Mari Molid (LB) (fra  Larvik HK)
  Malene Aambakk (RB) (fra  Storhamar HE)
  Mathilde Rivas Toft (RB) (fra  Larvik HK)
  Andrea Hanssen (LB) (fra  Rælingen HK)

Leaving
  Vilde Rønningen (P) (til  Levanger HK) (effective January 2019)
  Caroline Martins (GK) (til  HBCSA Porte du Hainaut) 
  Ragnhild Valle Dahl (LB/CB) (til  Vipers Kristiansand)
  Tonje Haug Lerstad (GK) (til  Storhamar HE)

Kilder

Eksterne henvisninger 
 Klubbens hjemmeside
 Klubbens hjemmeside på Topphåndball

Håndboldklubber fra Norge
Etableret i 1961
Sport i Norge